Gellert steht für:

 Gellertquartier, Wohnbezirk in Basel, Teil von Basel-St. Alban
 Gellert-Dreieck oder Verzweigung Gellert für eine Autobahn-Verzweigung in Basel
 eine Schreibvariante von Gelert, walisische Sagengestalt
 Gellert (Film), deutscher Spielfilm (2007)
 Gellert (Ilm), rechter Auengraben zur Ilm (zur Abens) in Rohrbach an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gellerts Butterbirne

Gellert ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Gellert (* 1989), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Bruno Gellert (1872–1945), deutscher Theater- und Filmkomponist
 Christlieb Ehregott Gellert (1713–1795), deutscher Metallurge und Mineraloge
 Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769), deutscher Dichter und Philosoph
 Cornelius Gellert (1881–1944), deutscher Politiker (SPD)
 Darco Gellert (* 1968), deutsch-französischer Graffiti-Künstler
 Friedrich Leberecht Gellert (1711–1770), deutscher Fechtmeister und Oberpostcommissarius in Leipzig
 Hugo Gellert (1892–1985), US-amerikanischer Künstler
 Joachim Gellert (* 1958), deutscher Jazz- und Weltmusiker
 Johannes F. Gellert (1904–1994), deutscher Geograph und Geologe
 Lawrence Gellert (1898–1979), US-amerikanischer Folkloreforscher
 Lothar Gellert (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Oswald Gellert (1889–1943), tschechoslowakischer Industrieller
 Otto Gellert (1929–2014), deutscher Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Unternehmensberater

Siehe auch:
 Gallert
 Gellért
 Gellertberg (Niederau)
 Gellert-Preis